Рачинська сільська рада — Волинська область, Горохівський район
 Рачинська сільська рада — Рівненська область, Дубенський район